Фронтон — завершение фасада здания, портика, колоннады
 Фронтон — кантон во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Фронтон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Марк Корнелий Фронтон (ок. 100—170) — римский грамматик, риторик и адвокат